Андроге́ны ( род.п. от  «мужчина» и  «происхождение») — общее собирательное название группы стероидных мужских половых гормонов, производимых половыми железами (семенниками у мужчин и яичниками у женщин) и корой надпочечников и обладающих свойством в определённых концентрациях вызывать андрогенез, вирилизацию организма — развитие мужских вторичных и третичных половых признаков у обоих полов.

Количество андрогенов увеличивается как у мужчин, так и у женщин в период полового созревания. Основным андрогеном у мужчин является тестостерон. Дигидротестостерон (ДГТ) и андростендион имеют одинаковое значение для развития мужчин. ДГТ внутриутробно вызывает дифференцировку полового члена, мошонки и предстательной железы. В зрелом возрасте ДГТ способствует облысению, росту предстательной железы и активности сальных желез.

Хотя андрогены обычно считаются только мужскими половыми гормонами, у женщин они также есть, но на более низких уровнях: они влияют на либидо и сексуальное возбуждение. Кроме того, андрогены являются предшественниками эстрогенов как у мужчин, так и у женщин.

В дополнение к их роли в качестве естественных гормонов, андрогены используются в качестве лекарств; для получения информации об андрогенах как лекарствах см. Статьи о заместительной терапии андрогенами и анаболических стероидах.

Типы и примеры 
Основная подгруппа андрогенов, известная как надпочечниковые андрогены, состоит из 19-углеродных стероидов, синтезируемых в сетчатой зоне, самом внутреннем слое коры надпочечников. Надпочечниковые андрогены действуют как слабые стероиды (хотя некоторые из них являются предшественниками), и подмножество включает дегидроэпиандростерон (DHEA), дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S), андростендион (A4) и андростендиол (A5).

Помимо тестостерона, другие андрогены включают:

 Дегидроэпиандростерон (DHEA) - стероидный гормон, вырабатываемый в коре надпочечников из холестерина. Это основной предшественник как андрогенных, так и эстрогенных половых гормонов. DHEA также называют дегидроизоандростероном или дегидроандростероном.
 Андростендион (А4) - андрогенный стероид, вырабатываемый яичками, корой надпочечников и яичниками. В то время как андростендион метаболически превращается в тестостерон и другие андрогены, он также является исходной структурой эстрона. Использование андростендиона в качестве спортивной добавки или добавки для бодибилдинга было запрещено Международным олимпийским комитетом, а также другими спортивными организациями.
 Андростендиол (А5) является стероидным метаболитом DHEA и предшественником половых гормонов тестостерона и эстрадиола.
 Андростерон - это химический побочный продукт, образующийся при расщеплении андрогенов или полученный из прогестерона, который также оказывает незначительное маскулинизирующее действие, но с одной седьмой интенсивностью тестостерона. Он содержится примерно в равных количествах в плазме и моче как мужчин, так и женщин.
 Дигидротестостерон (DHT) является метаболитом тестостерона и более мощным андрогеном, чем тестостерон, поскольку он сильнее связывается с рецепторами андрогенов. Он вырабатывается в коже и репродуктивных тканях.

Определяется с учетом всех методов биологического анализа (c. 1970):

Женские андрогены яичников и надпочечников 
Яичники и надпочечники также вырабатывают андрогены, но на гораздо более низких уровнях, чем яички. Что касается относительного вклада яичников и надпочечников в уровень женских андрогенов, в исследовании с участием шести менструирующих женщин были сделаны следующие наблюдения:

 Вклад надпочечников в периферические T, DHT, A, DHEA и DHEA-S относительно постоянен на протяжении всего менструального цикла.
 Вклад периферических T, A и DHEA-S в яичниках достигает максимального уровня в середине цикла, тогда как вклад яичников в периферический DHT и DHEA, по-видимому, не зависит от менструального цикла.
 Яичники и кора надпочечников вносят одинаковый вклад в периферический Т, ДГТ и А, за исключением того, что в середине цикла вклад яичников в периферический А в два раза превышает вклад надпочечников.
 Периферический DHEA и DHEA-S вырабатываются главным образом в коре надпочечников, которая обеспечивает 80% DHEA и более 90% DHEA-S.

Классификация андрогенов 
 Дегидроэпиандростерон → Андростендион → 5α-Андростандион1 → Андростерон1
 Андростендиол → Тестостерон → 5α-Дигидротестостерон1 → 3α-Андростандиол1

Физиологические свойства 
Андрогены оказывают сильное анаболическое и анти-катаболическое действие, повышают синтез белков и тормозят их распад.

Повышают утилизацию глюкозы клетками за счёт повышения активности гексокиназы и других гликолитических ферментов.

Понижают уровень глюкозы в крови.

Увеличивают мышечную массу и силу.

Способствуют снижению общего количества подкожного жира и уменьшению жировой массы по отношению к мышечной массе, но могут увеличить отложения жира по мужскому типу (на животе) при одновременном уменьшении отложений жира в типично женских местах (ягодицы и бёдра, грудь).

Андрогены оказывают атерогенное влияние на липидный обмен, снижая содержание в крови липопротеинов высокой плотности и увеличивая концентрацию липопротеинов низкой плотности (поэтому у мужчин выше риск атеросклеротических изменений сосудов).

Андрогены повышают возбудимость психосексуальных центров ЦНС, либидо (сексуальное влечение) у обоих полов, частоту и силу эрекций полового члена у мужчин, силу эрекции клитора у женщин.

Андрогены вызывают появление или развитие мужских вторичных половых признаков:

 понижение и огрубление голоса,

 рост волос на лице и теле по мужскому типу,

 превращение пушковых волос на лице и теле в терминальные,

 усиление секреции пота и изменение его запаха,

 у мужчин — увеличение размеров половых органов до генетически заданного максимума, пигментацию мошонки и развитие складчатости кожи мошонки, пигментацию сосков,

 формирование мужского типа лица и скелета,

 увеличение размеров простаты и количества секрета в ней.

При определённой генетической предрасположенности (повышенная чувствительность волосяных фолликулов к ферменту 5-альфа-редуктазе) андрогены могут вызывать облысение головы по мужскому типу.

У женщин андрогены в характерных для мужчин концентрациях вызывают:

 увеличение размеров клитора и половых губ и сближение половых губ (что делает их более похожими на мошонку),

 частичную атрофию молочных желез, матки и яичников,

 прекращение менструаций и овуляций, бесплодие,

 у беременной на ранних стадиях высокие концентрации андрогенов вызывают выкидыш в связи с остановкой роста размеров матки и создающейся в матке «теснотой» для плода, несмотря на то, что сами по себе андрогены вызывают расслабление мускулатуры матки подобно прогестерону,

 понижают секрецию влагалищной смазки, в силу чего при высоком уровне андрогенов у женщин вагинальный половой акт может стать болезненным,

 появление тёмных волос на лице, руках, ногах, прыщей,

 усиление секреции сальных желез, что делает волосы и кожу лица жирными,

 поведение становится «мужским», появляется раздражительность, агрессия.

Повышенное содержание половых гормонов может вызвать побочные эффекты.

Биохимия

Биосинтез 
Андрогены синтезируются из холестерина и вырабатываются главным образом в половых железах (яичках и яичниках), а также в надпочечниках. Яички производят гораздо большее количество, чем яичники. Превращение тестостерона в более мощный ДГТ происходит в предстательной железе, печени, головном мозге и коже.

Метаболизм 
Андрогены метаболизируются главным образом в печени.

Медицинское применение 
Низкий уровень тестостерона (гипогонадизм) у мужчин можно лечить с помощью введения тестостерона. Рак предстательной железы можно лечить, удаляя основной источник тестостерона: удаление яичек (орхиэктомия); или агенты, которые блокируют доступ андрогенов к их рецепторам: антиандрогены.

Эндокринология
Стероиды
Гормоны
Стероидные гормоны
Гонадостероиды
Андрогены
Нейростероиды